Royal Naval College  kan syfta på:

 Royal Naval College, Greenwich (1873–1998)
 Royal Naval College, Dartmouth (1905–), i Dartmouth sedan 1953 Britannia Royal Naval College

Se även
 Royal Australian Naval College (1911–)
 Old Royal Naval College